Сарибекян Ашот Гургенович (6 мая 1932, Тбилиси, Грузинская ССР — 15 июля 2020, Ереван, Армения) — советский футболист команды «Зенит» Ижевск, чемпион СССР по футболу среди команд института физкультуры, заслуженный тренер Армянской ССР по футболу, тренер команды мастеров «Арарат». Один из основоположников детско-юношеского футбола Армянской ССР. Являлся тренером таких известных футболистов как: Мартиросян Сурен Левонович, Оганесян Хорен Георгиевич, Хачатрян Ашот Суренович.

Биография 
Родился 6 мая в 1932 в Тбилиси. Отец, Сарибекян Гурген Саакович, умер в 1942 году в битве под Сталинградом, когда мальчику было 10 лет. Мать,Сарибекян Аршануш Самсоновна, воспитывала троих детей. В 1948 году Сарибекян Ашот переезжает в Ереван для продолжения футбольной карьеры. Там после окончания школы поступает в Ереванский институт физической культуры. С 1955—1957 гг. был полузащитником в команде мастеров «Зенит» Ижевск. В 1958 году в составе сборной команды Института Физкультуры Армении становится чемпионом СССР среди команд институтов физкультуры.

Тренерскую деятельность начинает в 1959 году в Детско-юношеской спортивной школе по футболу, где с 1978—1981 года был заведующим. В 1981 году становится тренером Ереванской футбольной команды «Арарат». Проработав там год, в 1982 году становится заместителем директора детской спортивной школы по футболу им. Эдуарда Григоряна.1984 г. под его руководством юношеская сборная Армении становится чемпионом СССР. В 1976 г. удостаивается звания заслуженный тренер Армянской ССР. В списке его учеников из легендарных игроков «АРАРАТ»-73 чемпион СССР, двукратный обладатель кубка СССР, вице чемпион Сурен Мартиросян, вице чемпион мира в составе молодёжной сборной СССР, бессменный капитан «АРАРАТА» 80-х, мастер спорта международного класса Ашот Хачатрян, лучший футболист Армении 20-го века Хорен Оганесян.

Примечания

Ссылки 
Статья на армянском языке на сайте "Shamshyan" в память о  Сарибекян Ашот Гургеновиче 
Статья на армянском языке на портале "Mamul" в память о  Сарибекян Ашот Гургеновиче
Статья на армянском языке в издании "Aravot" в память о Сарибекян Ашот Гургеновиче

Футболисты СССР